Rejon samborski – była jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu lwowskiego. Głównym miastem był Sambor.

Według spisu powszechnego z 2001 roku wynika, że w rejonie było 74 598 mieszkańców (w tym: 72 720 Ukraińców, 1 331 Polaków, 428 Rosjan, 45 Białorusinów, 17 Mołdawian, 10 Ormian, 45 innych.

Spis miejscowości

Przypisy